Кубок наследного принца 2014/2015 годов — 40-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

Предварительный раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com

2014/2015
Спорт в Саудовской Аравии в 2014 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2015 году
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия